Gretton kan syfta på:

 Gretton, Gloucestershire - en ort och civil parish i Gloucestershire, England
 Gretton, Northamptonshire - en ort och civil parish i Northamptonshire, England
 Gretton, Shropshire - en ort i Shropshire (distrikt) i Shropshire, England